Cuvântul ursitoare se poate referi la:

Ursitoare (obicei din mitologia românească)
Ursitoare (fiicele lui Zeus, în mitologia greacă)